

Patronyme
 Alfonso Zapico, (1981- ),  est un dessinateur et illustrateur espagnol.
 Emilio Zapico, (1944-1996), est pilote automobile espagnol.
 Manuel Zapico, (1926-2004), est un guérillero antifranquiste espagnol.

Homonymie
Homonymie de patronyme